Csákány steht für:
 Csákány, ungarisches Dorf im Komitat Somogy
 Csákány, ungarischer Name des Ortes Čakany in der westlichen Slowakei, bis 1918 Teil des Königreichs Ungarn.

Csákány ist der Familienname folgender Personen:
 Eugen Csákány (1923–2006), ungarisch-deutscher Fußballspieler 
 István Csákány (* 1978), ungarischer Künstler
 Zsuzsa Csákány (* 1949), ungarische Filmeditorin

Csákány ist die ungarische Bezeichnung des Instruments Csakan